UTDT pueden referirse a:
 las siglas de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina); o
 el código OACI del Aeropuerto Internacional Qurghonteppa (Tayikistán).

Siglas